Батыр () — село в Чимишлийском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село расположено на высоте 206 метров над уровнем моря. Площадь села – около 3.14 км2, периметр – 9.88 км. Село расположено на расстоянии 14 км от города Чимишлия и 67 км от муниципия Кишинёв.

История 
Первое документальное упоминание о селе Батыр датировано 1712 годом. Название было позаимственено у татарских кочевниках, что означает «богатырь».

В результате серии русско-турецких войн территория междуречий Днестра, Прута и Дуная в 1812 году отходит к России, получает название «Бессарабия». С 1818 года до 1917 село входит в состав Бендерского уезда, Бессарабской губернии, Российской империи. В 1914 году в селе была построена церковь. 

В послевоенные годы Бессарабия была переименована в Молдавскую ССР. В результате административно-территориальных реформ, село Батыр в разные года входило в состав Каушанского района (1944-1955), Чимишлийского района (1956-1978, 1999-н.в.), Бессарабского района (1979-1984), Кэинарского района (1985-1998).

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Батыр проживает 2566 человек (1272 мужчины, 1294 женщины).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Чимишлийского района